Хинвиль:

 Хинвиль — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих.
 Хинвиль — округ в Швейцарии. Центр округа — город Хинвиль.